Грб Југославије може бити:

 Грб Краљевине Југославије, грб Краљевине СХС (1918–1929), односно Краљевине Југославије (1929–1941)
 Грб Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, грб ФНРЈ (1945–1963), односно СФРЈ (1963–1992)
 Грб Савезне Републике Југославије (1992–2003)

Види још
 Грб Србије и Црне Горе
 Застава Југославије
 Химна Југославије